Sigurðarson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sigurðurs Sohn. Eine alternative Bildung ist Sigurðsson. Die weibliche Entsprechung ist Sigurðardóttir (Sigurðurs Tochter).

Namensträger 
 Atli Rafn Sigurðarson (* 1972), isländischer Schauspieler
 Björn Sigurðarson (* 1994), isländischer Eishockeyspieler
 Björn Bergmann Sigurðarson (* 1991), isländischer Fußballspieler
 Dagur Sigurðarson (1937–1994), isländischer Dichter, Übersetzer und Künstler
 Einar Már Sigurðarson (* 1951), isländischer Politiker
 Eysteinn Sigurðarson, isländischer Schauspieler
 Gotti Sigurðarson (* 1974), isländischer Schauspieler
 Hákon Sigurðarson Hlaðajarl († 995), König von Norwegen
 Jakob Sigurðarson (* 1982), isländischer Basketballspieler
 Leifur Sigurðarson (* 1985), isländischer Tennisspieler
 Matthias Sigurðarson (* 1991), isländischer Eishockeyspieler
 Sigurður Sigurðarson (* 1944), isländischer Bischof

Patronym
Isländischer Personenname